Mutua Madrid Open 2022 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner i Caja Mágica i Madrid, Spanien i perioden 28. april - 8. maj 2022. Det var den 13. udgave af Madrid Open, og det var sæsonens fjerde turnering i kategorien ATP Tour Masters 1000 på mændenes ATP Tour 2022, og det var også sæsonens fjerde turnering i kategorien WTA 1000 på kvindernes WTA Tour 2022.

Herresingletitlen blev vundet af Carlos Alcaraz, der som 19-årig i foråret 2022 fik sit helt store gennembrud på ATP Tour, og som i Madrid vandt sin anden ATP Tour Masters 1000-titel og den fjerde ATP-titel i 2022. I finalen besejrede han den forsvarende mester, Alexander Zverev, med 6-3, 6-1 på blot 62 minutter, og sejren medførte at han avancerede til sjettepladsen på ATP's verdensrangliste, hvilket var ny personlig rekord. Men inden da blev han den første spiller nogensinde, der besejrede både Rafael Nadal og Novak Djokovic i samme grusbaneturnering, idet han slog Nadal i kvartfinalen med 6-2, 1-6, 6-3, inden han i en maratonkamp på tre timer og 36 minutter ekspederede Djokovic ud af turneringen i semifinalen med resultatet 6-7(5), 7-5, 7-6(5). Alexander Zverev var i Madrid Open-finalen for tredje gang, efter at han i både 2018 og 2021 havde sikret sig titlen.

I Damesinglerækken gik sejren til Ons Jabeur, der opnåede sin første WTA 1000-titel og anden turneringssejr i alt i karrieren på WTA Tour, da hun i finalen vandt med 7-5, 0-6, 6-2 over Jessica Pegula på en time og 54 minutter i en kamp, hvor hun bl.a. afværgede en sætbold i første sæt. Jabeur blev den første spiller fra den arabiske verden og den første afrikanske kvinde, der vandt en WTA 1000-titel i single, og ingen af de to finalister havde tidligere været i en finale på WTA 1000-niveau. Resultaterne medførte, at Jabeur rykkede op på 7.-pladsen på WTA's verdensrangliste, hvilket var en tangering af hendes indtil da bedste placering, mens Pegula avancerede til 11.-pladsen, hvilket var ny personlig rekord.

I herredoubleturneringen vandt Wesley Koolhof og Neal Skupski deres fjerde titel på ATP Tour i 2022 i deres første sæson som makkere, og det var samtidig deres første titel som makkere på Masters 1000-niveau. Det hollandsk-britiske par vandt i finalen med 6-7(4), 6-4, [10-5] på to timer og tre minutter over Juan Sebastián Cabal og Robert Farah. Triumfen var Koolhofs 11. ATP-titel i sport, mens Skupski vandt sin 10. doubletitel på ATP Tour.

Gabriela Dabrowski og Giuliana Olmos vandt damedoubletitlen – og dermed deres første titel som makkere – med en finalesejr på 7-6(1), 5-7, [10-7] over Desirae Krawczyk og Demi Schuurs, som dermed fik deres første nederlag i en måned. Dabrowski vandt sin 11. WTA-titel i double, mens det var Olmos' fjerde doubletitel på WTA Tour. Dabrowski var i Madrid Open-finalen for tredje gang, idet hun tidligere havde tabt finalerne i 2019 med Xu Yifan ved sin side og i 2021 med Schuurs som makker.

Siden den foregående udgave af turneringen, var Madrid Open blevet solgt til IMG. Efter at turneringens arrangører havde offentliggjort de spillere, der modtog wildcards til hovedturneringerne i single, rettede flere spanske spillere kritik af turneringens nye ejer for at kun ét af de ni wildcards gik til en spansk spiller. IMG havde primært valgt at tilgodese spillere, der var i stald hos netop IMG, hvilket var et brud på den tidligere ejers praksis, hvor primært spanske spillere var blevet tilgodeset.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Madrid Open 2022 androg € 13.319.725 ekskl. per diem, der fordelte sig med € 6.744.165 til mændenes rækker og € 6.575.560 til kvinderne..

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 44 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 21. marts 2022 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 7 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 1 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 28 spillere, der spillede om de sidste syv ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 28 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 64 spillere, der var fordelt på:
 47 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 28. marts 2022 (fire uger før turneringens start).
 5 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 12 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 2 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 48 spillere, der spillede om de sidste 12 ledige pladser i hovedturneringen. Seks af de 48 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 25 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 3 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 30 par, der fordelte sig på:
 29 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 1 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Madrid Open
 ATP Tour - Madrid 2022 
 WTA - Madrid 2022

Noter 

2022
WTA Tour 2022
ATP Tour 2022